Benedenipora är ett släkte av mossdjur. Benedenipora ingår i familjen Benedeniporidae. 

Benedenipora är enda släktet i familjen Benedeniporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Benedenipora